Mattes bezeichnet:

 Mattes (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Orbieu

Mattes ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Mattes (* 1961), deutscher Manager
 Eugen Mattes (1904–1980), Schweizer Schriftsteller
 Barnabas Mattes (1805–1881), deutscher Politiker
 Bernhard Mattes (* 1956), deutscher Manager und Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA)
 Christoph Mattes (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Eva Mattes (* 1954), österreichische Schauspielerin
 Franz Mattes (* 1949), katholischer Geistlicher, Domkapitular und Caritasdirektor des Bistums Eichstätts
 Franz-Christian Mattes (* 1948 oder 1949), deutscher Richter
 Franz Jakob Mattes (1781–1858), hohenzollerischer Oberamtmann
 Georg Mattes (1874–1942), deutscher Bildhauer
 Gunhard Mattes (* 1957), Schweizer Musiker und Dirigent
 Hermann Mattes (* 1949), deutscher Biologe und Tierökologe, Hochschullehrer
 Johannes Mattes (* 1983), österreichischer Historiker und Höhlenforscher
 John Mattes (1856–?), US-amerikanischer Politiker (Republikaner)
 Josef Mattes (* 1989), deutscher Schauspieler
 Klaus Mattes (* 1956), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Manfred Mattes (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Otto Mattes (1897–1975), deutscher Zoologe und Professor an der Universität Marburg
 Peter Mattes (* 1939), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Petra Mattes (* 1963), deutsche Malerin
 Rainer Mattes (* 1937), deutscher Chemiker
 Wenzeslaus Mattes (1815–1886), deutscher Theologe, Hochschullehrer und Politiker
 Wilhelm Mattes (1892–1952), deutscher Volkswirt und Politiker (DVP, GB/BHE)
 Wilhelm Mattes (Heimatforscher) (1884–1960), Lehrer sowie Vor- und Frühgeschichtsforscher
 Willy Mattes (1916–2002), österreichischer Komponist und Dirigent
 Wolfgang Mattes (* 1949), deutscher Pädagoge und Schulbuchautor

Mattes ist ferner:
 eine deutsche Vornamenvariante von Matthias

Siehe auch:
 Matthes, Mathes